Cudoniaceae är en familj av svampar. Cudoniaceae ingår i ordningen Rhytismatales, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cudoniaceae